Uz puede hacer referencia a:

 Uz, población y comuna francesa del distrito de Argelès-Gazost;
 El nombre común de la planta Erica australis; o
 El nombre común de la planta Erica vagans.